MC, Mc o mc té els següents significats:
 .mc, actual domini de primer nivell territorial (ccTLD) de Mònaco.
 MC, acrònim de l'anglès Master of Ceremonies (mestre de cerimònies).
 Moviment Comunista, partit polític espanyol fundat el 1972.
 Gas Gas MC, motocicleta de motocròs fabricada per Gas Gas.
 Music Canada
 Minecraft, joc d'ordinador.
 Macau, ciutat xinesa.
 Moscovi, element químic.
 Multicinema
 Mil cent en numeració romana.